Akagawa bezeichnet:
 Akagawa (Fluss), einen japanischen Fluss in der Präfektur Yamagata

Akagawa ist der Familienname folgender Personen:
 Jirō Akagawa (* 1948), japanischer Schriftsteller
 Kinji Akagawa (* 1940), US-amerikanischer Bildhauer
 Akagawa Motoyasu († 1567), japanischer Samurai